Colonești, comune del distretto di Bacău
 Colonești, comune del distretto di Olt